Un pet, est une flatulence.

PET est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 les initiales de Pierre Elliott Trudeau, ancien premier ministre du Canada ;
 le polytéréphtalate d'éthylène, un plastique courant, en chimie ;
 la  ou PET scan (en français tomographie par émission de positons), une technique d'imagerie médicale ;
 le , l'un des premiers ordinateurs personnels, commercialisé par Commodore ;
 le , ancien nom du B1 Preliminary, un examen international d'anglais de l'université de Cambridge ;
 le code IATA pour l'aéroport international de Pelotas, à Pelotas, au Brésil ;
 le Perche Élite Tour, un circuit de saut à la perche français ;
 le , utilisé en aviation pour parler du point d'un vol à partir duquel les temps nécessaires pour retourner au point de départ ou arriver à destination sont identiques ;
 le Politiets Efterretningstjeneste, service de renseignements du Danemark ;
 , soit en français les technologies de protection des données personnelles ;

Patronyme 
 Arthur Pet, un navigateur du  siècle.